Todo un hombre es una película mexicana protagonizada por Vicente Fernández y Amparo Muñoz

Enlaces externos 
 

Películas en español
Películas de España